Bora–Hansgrohe (UCI Team Code: BOH) — немецкая профессиональная шоссейная велокоманда.

История 
Основана в 2010 году. В 2013 году произошло объединение с британской командой Endura Racing. Объединённая команда унаследовала статус UCI Professional Continental и 12 гонщиков от Team NetApp и ещё 9 — от Endura Racing. В 2015 году сменились титульные спонсоры и команда была переименована в Bora-Argon 18.

В мае 2019 года во время Джиро д’Италия команда сообщила о подписании контракта с вымышленным итальянским велогонщиком Йоном Гёттлихом для участия в предстоящем Тур де Франс.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Победы 
2011
 Национальные чемпионаты:
  ЮАР в индивидуальной гонке на время — Дэрил Импи
 Трофей Пореча — Блаж Ярц
 Тур Греции: этапы 3, 4 и генеральная классификация — Штефан Шафер
2012
 Национальные чемпионаты:
  Чехии в индивидуальной гонке на время — Ян Барта
 Неделя Коппи и Бартали: 
 этап 2б — командная гонка
 этапы 5 и генеральная классификация — Ян Барта
 Тур Кёльна — Ян Барта
 Нойзеен Классикс — Андре Шульце
 Гран-при Зоттегема — Маттиас Бряндле
2013
 Национальные чемпионаты:
  Чехии в групповой гонке — Ян Барта
  Чехии в индивидуальной гонке на время — Ян Барта
  Великобритании в индивидуальной гонке на время — Расселл Даунинг
 Тур Дренте — Александер Веттерхалл
 Szlakiem Grodów Piastowskich: этап 2 и генеральная классификация — Ян Барта
 Гран-при Зоттегема — Блаж Ярц
 Вуэльта Испании: этапы 8 — Леопольд Кёниг
2014
 Национальные чемпионаты:
  Чехии в индивидуальной гонке на время — Ян Барта
 Классика Альмерии — Сэм Беннетт
 Тур Кёльна — Сэм Беннетт
 Тур Баварии, этап 5 — Сэм Беннетт
 Тур Словении, генеральная классификация — Тьягу Мачаду

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте procyclingstats.com
 Профиль на сайте Мирового Тура

Велосипедные команды